Змагання з дзюдо у ваговій категорії до 81 кілограм серед чоловіків на літніх Олімпійських іграх 2012 пройшли 31 липня. Участь взяли 34 спортсмени з 34 країн.

Призери

Розклад

Змагання

Фінал

Втішний раунд

Турнір

Верхня половина

Нижня половина

Посилання 
 Жеребкування  

Дзюдо на літніх Олімпійських іграх 2012